Diese Liste verzeichnet Pseudonyme und die ersetzten bürgerlichen Namen.

Inhalt und Konventionen 
Namensverkürzungen (z. B. Rudi Völler für Rudolf Völler oder Hermann Otto Solms für Hermann Otto Prinz zu Solms-Hohensolms-Lich) gelten nicht als Pseudonyme und werden daher nicht aufgeführt. Gleiches gilt, wenn lediglich ein Vorname oder nur der Nachname verwendet wird (z. B. Madonna oder Cerrone). Auch nicht aufgeführt werden die Namen der Päpste (z. B. Franziskus für Jorge Mario Bergoglio). Ebenfalls verzichtet wird auf einen Eintrag, wenn die Abweichung zum bürgerlichen Namen auf offizielle Namensänderungen zurückzuführen sind (z. B. wegen Heirat, Adoption etc.).

In die Liste werden nur Personen aufgenommen, über die es einen (verlinkten) Wikipedia-Artikel gibt. Dabei soll der Name verlinkt werden, zu dem es den Personenartikel gibt. Sortiert wird nach dem Nachnamen des Pseudonyms, im Zweifel nach dem letzten Wort des Pseudonyms. Führt jemand mehrere Pseudonyme, erfolgt die Sortierung nach folgendem Muster: Gibt es zu einem Pseudonym einen Personenartikel, wird dieses als bekanntestes unterstellt (und verlinkt), es wird zuerst genannt und danach einsortiert. Die weiteren Pseudonyme werden danach alphabetisch aufgeführt. Gibt es zu keinem Pseudonym einen Personenartikel, werden alle Pseudonyme in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet, der Eintrag wird nach dem ersten Pseudonym einsortiert. Die Verlinkung erfolgt dann auf dem Klarnamen. Offensichtlich japanische Namen werden dabei nach dem Nachnamen, der im Japanischen vorne steht, einsortiert.

Bei den Erläuterungen zur Person werden in der Regel nur die Merkmale (z. B. französischer Schauspieler) genannt, die auf einen Blick zeigen, um wen es sich bei der Person handelt; Details (z. B. die Frage, ob Film- oder Bühnenschauspieler) sind besser dem Personenartikel zu entnehmen.

Die Herkunft wird nur erwähnt, wenn die Person in einem anderen Land geboren wurde (z. B. Billy Wilder, US-Amerikaner österreichischer Herkunft); die ethnischen Wurzeln (z. B. bei Cat Stevens, der in Großbritannien geboren wurde und aufwuchs, aber zypriotische Eltern hat) bleiben dem Personenartikel vorbehalten.

Sonderfälle (z. B. bei Gruppen-Pseudonymen, wie Bourbaki, oder bei nicht bekannten Klarnamen) gehören in den entsprechend benannten Abschnitt.

Als Pseudonym empfundene Namen, die aus verschiedensten Gründen keine tatsächlichen Pseudonyme sind (z. B. Muhammad Ali (wegen amtlicher Umbenennung) oder Demi Moore (Vorname lediglich abgekürzt und behaltener Nachname des ersten Ehemanns; während dieser Ehe begann ihre Karriere)), können in dem Abschnitt Kein Pseudonym eingetragen werden.

Zahlen und Zeichen – Sonderfälle – kein Pseudonym – Literatur

Zahlen und Zeichen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Sonderfälle

Kein Pseudonym 
Bei den folgenden Namen handelt es sich nicht um Pseudonyme.

Siehe auch 
 :Kategorie:Pseudonym
 Liste der Namensvarianten von Jazzmusikern

Literatur 
 Manfred Barthel: Das Buch der Pseudonyme. Über 1000 Künstler-, Tarn- und Decknamen. Ullstein, Düsseldorf 1986, ISBN 3-548-35819-5.
 Hanswilhelm Haefs: Das dritte Handbuch des nutzlosen Wissens. Vom Stoff, aus dem gedichtet wird. dtv, München 1994, ISBN 3-423-11957-8.

Pseudonyme
!